Hollenhorst steht für:

 ein Ortsteil der Gemeinde Thuine im Landkreis Emsland in der Samtgemeinde Freren in Niedersachsen, siehe Thuine

Hollenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Müller-Hollenhorst (1841–1910), deutscher Kaufmann und Politiker (NLP), MdR